Никольская башня:

 Никольская башня — проездная башня Московского Кремля, выходящая на Красную площадь.
 Никольская башня — проездная башня Нижегородского кремля.
 Никольская башня — проездная башня Смоленской крепостной стены.